Audun ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Audun-le-Roman, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Audun-le-Tiche (Deutsch-Oth), Gemeinde im Département Moselle
 Kanton Audun-le-Roman im Département Meurthe-et-Moselle

Audun (Vorname), norwegischer männlicher und weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Audin
 Autun